Burgess Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burgess Mountain (Massachusetts)	
 Burgess Mountain (New York)